Presaca se poate referi la:
 Localități din Transilvania, România
 Presaca (Székásgyepű, Alsópreszáka (Alsó-Preszáka), Székáspreszáka (Székás-Preszáka), Kerschdorf, Unter-Pressendorf), sat din comuna Păuca (Pókafalva), județul Sibiu
 Presaca Ampoiului (Ompolygyepű, Felsőpreszáka, Ompolypreszáka, Oberpreßendorf (Ober-Pressendorf)), localitate din județul Alba

Vezi și 
 Prisaca (dezambiguizare)
 Prisăcani (dezambiguizare)

Toponime românești